«Чумовая пятница» () — название ряда фильмов.

 «Чумовая пятница» — американский комедийный фильм 1976 года.
 «Чумовая пятница» — американский комедийный фильм 1995 года.
 «Чумовая пятница» — американский комедийный фильм 2003 года.
 «Чумовая пятница» — американский комедийный фильм 2018 года.